

Ортонвілл — місто, штат Міннесота
 Ортонвілл — селище, штат Мічиган